

Matematica 
 X(56) – uno dei centri di cerchi di Yff

Altro 
 X56 – sigla della Panhard & Levassor 20CV lanciata nel 1927